Спиридуш:

 Спиридуш — в средневековой европейской мифологии злой дух, который с помощью чёрной магии выводится из яйца чёрной курицы.
 Спиридуш — в румынской мифологии существо, выглядящее как человек, только во много раз меньше.